Драме Букарі (* 1985) — сенегальський футболіст, лівий захисник.
 Осман Букарі (* 1998) — ганський футболіст, нападник клубу «Гент».
 Разак Букарі (* 1987) — тоголезький футболіст, нападник національної збірної Того та французького клубу «Шатору».
 Садат Букарі (* 1989) — ганський футболіст, грав на позиції нападника.

 Букарі — село в Знаменському районі Тамбовської області РФ.